

Patronyme

Henri Noguères est un homme politique, un journaliste, un avocat et un historien français né le  à Bages (Pyrénées-Orientales), mort le .
Louis Noguères est un homme politique et un résistant français né le  à Laval et mort le  à Bages (Pyrénées-Orientales).

Toponyme 
 Noguères est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme